

Biografie 
 Oreste Lodigiani (1941-), politico italiano
 Emilia Lodigiani (1950-), editrice italiana
 Brenda Lodigiani (1987-), attrice e presentatrice italiana

Altro
 Lodigiani Calcio 1972, club calcistico italiano di Roma